Йоэль Родригес Отерино (; 28 августа 1988, Виго) — испанский футболист, вратарь клуба «Эйбар».

Карьера 
Свои первые футбольные шаги Йоэль делал в «Колегио Огар», а в 1999 году присоединился к «Сельте». В семнадцатилетнем возрасте Йоэль встал в ворота второй команды клуба и в своём дебютном сезоне пропустил девять мячей в восьми матчах. В течение ещё трех сезонов Йоэль был голкипером резервной команды, но только в своём последнем сезоне стал основным вратарём. В сезоне 2009/10 Йоэль дебютировал за «Сельту», а спустя два сезона добился со своим клубом повышения в классе. В высшем испанском дивизионе вратарь дебютировал не в следующем сезоне, а лишь через год: в сезоне 2012/13 его отправили набираться опыта игры в «Луго». В сезоне 2013/14 Йоэль стал основным голкипером «Сельты». Его дебют в Примере состоялся 19 августа 2013 года в матче с «Эспаньолом». Всего за тридцать пять матчей он пропустил пятьдесят два гола. Летом 2014 года Йоэль был арендован «Валенсией», выкуп игрока последует в следующем сезоне.
20 декабря 2015 пропустил 10 мячей от мадридского Реала.

Карьера в сборной 
На счету Йоэля два матча за юношескую сборную Испании.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»